Чемпіонат Північної Ірландії з футболу 2007—2008 — 107-й сезон чемпіонату Північної Ірландії з футболу. Чемпіоном втретє поспіль став Лінфілд.

Клуби

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Колрейн став фіналістом Кубку Північної Ірландії 2007—2008, але не взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009, бо не отримав ліцензію на участь в єврокубках наступного сезону.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Чемпіонат Північної Ірландії на soccerway 
 Чемпіонат Північної Ірландії на rsssf 

2007—2008
Північна Ірландія
Північна Ірландія